Manatí – miejscowość i gmina w Kolumbii, w departamencie Atlántico
 Manatí – miejscowość i gmina na Kubie, w prowincji Las Tunas
 Manatí – gmina w Portoryko